A Virrasztók jelentései:
Virrasztók (együttes), magyar folk metal együttes.
Virrasztók (regény), Dean R. Koontz 1987-es regénye.
Virrasztók (színdarab), Lénárd Róbert zenés darabja.